Hine ist der Familienname folgender Personen:
 Jack Hine (1923 – 1988) US-amerikanischer Chemiker
 James Stewart Hine (1866–1930), US-amerikanischer Entomologe

 Lewis Hine (1874–1940), US-amerikanischer Zeichenlehrer und Fotograf
 Lyman Hine (1888–1930), US-amerikanischer Bobsportler
 Patrick Hine (* 1932), britischer Air Chief Marshal
 Robert V. Hine (1921–2015), US-amerikanischer Historiker
 Rupert Hine (1947–2020), britischer Musiker und Produzent
 Thomas J. Hine (* wohl vor 1850, † wohl nach 1885), US-amerikanischer Fotograf

Hine steht für:
 Thomas Hine & Co., einen französischen Cognac-Hersteller

Siehe auch:
 Hine-nui-te-pō, maorische Gottheit
 Hein
 Hain (Begriffsklärung)
 Heyn
 Hayn